Sosiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sosiw (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Sosiw (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne